Джордж Дарио Марино Франкитти (; родился 19 мая 1973 года в Батгейте, Великобритания) — британский автогонщик итальянского происхождения; четырёхкратный чемпион серии IndyCar (2007, 2009-11); вице-чемпион серии CART (1999); трёхкратный победитель Indy 500 (2007, 2010, 2012); победитель 24 часов Дайтоны (2008).

Общая информация 
Дарио родился в семье шотландских итальянцев Марины и Джорджа Франкитти; его младший брат — Марино — также занимается автогонками, преуспев в гонках спортпрототипов. Братья — не единственные гонщики в своём семействе: их двоюродный брат — Пол ди Реста — некоторое время выступал в Формуле-1.

Длительная жизнь в США позволила Дарио часто общаться с местными представителями культуры и шоу-бизнеса, а в 2001-м году он даже женился на актрисе Эшли Джадд; супруга часто сопровождала Франкитти на соревнованиях. В 2013-м году пара развелась.

Спортивная карьера 

Начало
Обучаясь в колледже, Дарио впервые попробовал себя за рулём карта; постепенно оттачивая своё водительское мастерство он в 1984 году выигрывает открытое юниорское первенство Шотландии по картингу, а через год два сезона подряд становится сильнейшим в аналогичных первенствах Великобритании в разных классах. В 1988 году Франкитти выигрывает взрослое первенство Шотландии по картингу, а в 1991 году он дебютирует в гонках машин с открытыми колёсами — в британском юниорском чемпионате Формулы-Vauxhall, где в борьбе с такими же малоопытными пилотами сразу берёт титул, выиграв четыре гонки. На следующие два сезона он переходит уже во взрослое первенство на подобной технике, где постепенно доростает до борьбы за титул, в 1993 году взяв его с шестью победами в тринадцати стартах. Скорость и стабильность Франкитти была отмечена спонсорами и уже по ходу своего чемпионского сезона он получает возможность проехать свой первый этап в британской Формуле-3, а через сезон перейти туда на полное расписание.

Сезон-1994 получился весьма противоречивым: Дарио быстро привык к условиям серии, регулярно боролся в лидирующей группе, выиграл дебютную гонку на подобном уровне, завершил чемпионат на четвёртой строчке личного зачёта, однако его напарник Ян Магнуссен, обладая схожим опытом выступлений на этом уровне, в это же время выиграл 14 из 18 гонок сезона и более чем в два раза опередил Франкитти по очкам. Финансирования на продолжение карьеры в гонках формульного типа найти не удалось и в 1995 году, вслед за тем же Магнуссеном, шотландец перешёл в кузовные гонки: в первенство DTM, где провёл два сезона — до его закрытия. Новая техника также не вызвала больших затруднений у Дарио: теперь уже он заметно опережал Магнуссена (на некоторое время составившего Франкитти компанию в гонках серии) на одинаковых заводских Mercedes, регулярно борясь за победы в гонках и за околоподиумные позиции в личном зачёте.

1997-2004
В 1997-м году шотландец, при поддержке немецкого автоконцерна, переезжает в Северную Америку, подписывая контракт с одной из команд местного «формульного» чемпионата серии CART. Сезон в составе Hogan Racing не приносит особых результатов (лишь раз Дарио финиширует в первой десятке), но оставляет неплохое впечатление о Франкитти в глазах менеджеров местных команд, позволяя ему в 1998 году перебраться в более финансово состоятельную Team Green, расширявшую своё присутствие в серии. Новое место оказалось для Дарио весьма успешным — уже в первый сезон он выиграл три гонки и проиграл в личном зачёте лишь двум пилотам неоспоримого лидера серии того периода — Chip Ganassi Racing. Через год баланс сил изменился: один из пилотов Ганасси — Алессандро Дзанарди — покинул серию, а второй — Джимми Вассер — заметно сбавил в результатах; пришедший на замену итальянцу Хуан Пабло Монтойя отличался неплохой скоростью, часто побеждал, но не всегда был достаточно стабилен. Дарио до последней гонки боролся с ним за титул и, в итоге, проиграл его лишь по числу побед, коих у колумбийца оказалось больше. Финал сезона оказался вдвойне неудачным для шотландца — в аварии по ходу гонки в Фонтане разбился близкий друг шотландца — канадец Грег Мур. В межсезонье Франкитти постигает и ещё одна неудача — Дарио попадает в серьёзную аварию на тестах, не позволившая ему с должной стабильностью выступать в первых гонках сезона. Спад результатов затягивается и сезон-2000 шотландец завершает лишь 13-м, с множеством ранних сходов в гонках. Потеряв своего былого лидера и команда не смогла перестроиться на работу под другого пилота, лишь ожидая момента, когда Дарио сможет вернуться к былому уровню стабильности: в 2001-м году Франкитти выиграл первую за 29 стартов гонку (в Кливленде), а в 2002 году вновь оказался достаточно стабилен для борьбы за околоподиумные позиции в личном зачёте: одержав сразу три победы (включая первую на трассе овального типа: в британском Корби) шотландец некоторое время боролся в группе претендентов на вице-чемпионское звание, но в итоге завершил год четвёртым.

В том же 2002-м году Team Green принимает окончательное решение о переходе в конкурирующее первенство Indy Racing League, для начала проведя там тестовый этап для своего состава в серии CART: на Indy 500. Дарио провёл ту гонку не слишком удачно, но на продлении его контракта это никак не сказалось. В 2003 году организация перешла в серию на полном расписании, параллельно сменив название на Andretti Green Racing (Майкл Андретти постепенно увеличивал свою долю в акциях компании), однако для Франкитти это стало лишь началом нового переходного периода в карьере: в паузе между гонок Дарио попал в мотоциклетную аварию и восстанавливаясь после её последствий пропустил 13 из 16 гонок сезона; команда удачно воспользовалась отсутствием шотландца, перебросив его финансирование на поддержку перспективного новичка: Дэна Уэлдона. который уже через год боролся за общий титул. Дарио вернулся в строй в следующем году и хоть и значительно проигрывал в стабильности результатов своим партнёрам: Уэлдону и Тони Канаану, тем не менее выиграл две гонки и закончил сезон на шестом месте в личном зачёте.

2005-08

В 2005 году Andretti Green сохраняют свой уровень выступлений: Канаан и Уэлдон вновь разыграли между собой титул, а Дарио, выиграв пару гонок, поднялся на четвёртое место в общем зачёте; ещё через год команду покинул Уэлдон, перейдя в Chip Ganassi Racing, а без него пилоты Andretti Green заметно сбавили в результатах: сильнейший из них — Тони Канаан — закончил год лишь шестым, а Франкитти проиграл ему ещё пару позиций, пропустив финальную гонку сезона из-за травмы. Неудачи прошлого, впрочем, лишь усилили шотландца и его команду накануне сезона-2007: Дарио с первых гонок включился в борьбу за титул, в конце мая выиграл остановленную и невозобновлённую из-за дождя Indy 500, затем одержал ещё три победы и завоевал свой первый за долгое время чемпионский титул. В концовке года Франкитти не без труда отбил атаки на свою позицию от пилота Ganassi Скотта Диксона переиграв его в топливной концовке финальной гонки сезона. Сезон-2007 принёс Франкитти и пару красочных, но не тяжёлых аварий — в Бруклине в борьбе за лидерство с Дэном Уэлдоном его машина соприкоснулась контактной зоной передней покрышки с аналогичной зоной на шине англичанина и взлетела, а при приземлении спровоцировала массовый завал (пострадало семь машин); вторая авария произошла неделю спустя — на этапе в Кентукки, где Дарио не понял сигнала о завершении гонки и, после пересечения финишной черты наскочил на замедлившуюся машину Косукэ Мацууры.

В этот же период Дарио пробует себя в гонках кузовной техники и спортпрототипов: в 2005 году впервые выйдя на старт суточного марафона в Дейтоне, в 2007 году попробовав себя в ALMS (его экипаж Andretti Green сходу выиграл 12 часов Себринга в младшем классе прототипов), а в 2007-08 годах полтора года пробуя себя в гонках сток-каров, где провёл в этот период 30 гонок в различных сериях, выиграл одну поул-позицию, но чаще попадал в аварии и быстро потерял финансирование своей машины. Чип Ганасси, предоставивший ему возможность попробовать себя в таких гонках, тем не менее продолжил верить во Франкитти, переведя его на полное расписание в свою команду в IRL IndyCar и на ограниченное — в RSCS, где Дарио и прочие пилоты организации пополняли экипажи Ganassi на марафонских этапах. В 2008 году машина № 01 в составе Франкитти, Мантойи, Пруэтта и Рохаса принесла Чипу победу в 24 часах Дейтоны.

2009-14
Приход в Ganassi в IRL IndyCar произошёл как нельзя вовремя: команда грамотно реализовала все возможности текущего шасси, год за годом борясь за титул. В 2009 году шотландец также включился в борьбу за титул со своим партнёром по команде — Скоттом Диксоном и пилотом Team Penske Райаном Бриско: новозеландец потерял решающие очки за четыре этапа до конца — потеряв ряд позиций из-за разворота на последних кругах в Сономе, австралиец продержался чуть дольше, но также не выдержал темпа борьбы, попав в аварию на выезде с пит-стопа в Мотеги. Пользуясь этими и другими огрехами Франкитти, выигравший по ходу сезона пять гонок, постепенно вышел вперёд в личном зачёте и одержал общую победу. Последний шаг был сделан на финальном этапе в Хоумстеде, где Дарио на более лёгкой машине грамотнее воспользовался ходом гонки и выиграл как тот заезд, так и общий титул. Через год Диксон и Бриско несколько сбавили в стабильности, а основным соперником шотландца стал Уилл Пауэр, переведённый в Penske на полное расписание. Австралиец лучше выступал на дорожных трассах, но на овалах слишком часто допускал неудачные гонки, одной из которых воспользовался Франкитти на решающем этапе, где даже финиша на восьмом месте ему хватило для ликвидации небольшого отставания от Пауэра и выигрыша очередного титула. В мае шотландец во второй раз выиграл Indy 500, пролидировав 155 из 200 кругов гонки.

В 2011 году шотландец и австралиец провели более ровный сезон друг относительно друга, часто побеждая, но часто допуская и неудачные гонки. Судьба титула решилась на предпоследнем этапе — в Кентукки, где Уилл хоть и выиграл поул, но в гонке попал в аварию на пит-лейн, проиграв Дарио решающие 28 очков. Предполагаемая борьба за титул в Лас-Вегасе обернулась трагедией: вскоре после начала гонки произошла крупная авария, в ходе которой смертельные травмы получил близкий друг Франкитти Дэн Уэлдон. Заезд был остановлен и невозобновлён, а гонка, пусть даже и в таком виде, не пошла в зачёт чемпионата. Ранее в этом же году Дарио вновь боролся за победу в суточном марафоне в Дейтоне в RSCS, где в экипаже с Диксоном, Макмюрреем и Монтойей финишировал вторым, уступив лишь напарникам по команде.

В 2012 году в IRL IndyCar сменилось поколение шасси, что привело к заметному спаду в результатах Дарио — он остался весьма быстрым и стабильным пилотом в рамках отдельного этапа, но былая результативность в чемпионате ушла: считанные финиши в Top5 отбросили его лишь на седьмое место в чемпионате. Неудачи были скрашены третьим триумфом в Indy 500, где Франкитти прорвался в лидеры с шестнадцатого места на старте, отбив на последних кругах атаки Такумы Сато. Через год ситуация мало изменилась: шотландец выиграл три поула, но в гонках так ни разу и не поднялся выше третьего места. На предпоследнем этапе сезона ситуация усугубилась — неприятная авария на Гран-при Хьюстона привела к травмам позвоночника, перелому лодыжки и сотрясению мозга. Выслушав мнения врачей о перспективах своего здоровья при повторении подобного инцидента, Дарио принял решение завершить свою карьеру гонщика, перейдя на должность одного из стратегов в гоночной бригаде Ganassi.

Статистика результатов в моторных видах спорта

CART 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

24 часа Дейтоны

DTM / ITC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 
 

Родившиеся в Батгейте
Автогонщики Великобритании
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Победители 500 миль Индианаполиса
Победители сезонов «чампкаров»
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Гонщики NASCAR
Пилоты DTM из Великобритании
Пилоты V8 Supercars
Пилоты Chip Ganassi Racing
Пилоты Highcroft Racing
Члены ордена Британской империи
Номинанты McLaren Autosport BRDC Award